

Patronyme 

 Antony Robic (1986- ), footballeur français ;
  (1923-2000), chanteur et compositeur croate ;
 Jean Robic (1893-1968), médecin français, découvreur du vaccin antipesteux EV ;
 Jean Robic (1921-1980), coureur cycliste français, vainqueur du Tour de France 1947 ;
 Jure Robič (1965-2010), coureur cycliste slovène ;
 Louise Robic, (1935-2020), femme politique québécoise ;
Marie-Claire Robic (1946-), géographe française ;
 Paul-Alexis Robic (1907-1973), poète français ;
 Victor Robic (1875-1941), homme politique français ;
 Xavier Robic (1979- ), acteur français ;

Localité 
 Robič, village de Slovénie.

Patronyme breton